Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS John Rodgers en l'honneur de différentes personnalités de la marine nommées  :
 l', un navire faisant partie du service des phares, sous l'autorité de l'US Navy de 1917 à 1919 ;
 l', un destroyer de classe Fletcher qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un destroyer de classe Spruance en service de 1979 à 1998.

Voir aussi 
 

John Rodgers